Gatton kan syfta på följande platser:

 Gatton, Queensland, Australien
 Gatton, Surrey, England